USS Basilone — кораблі ВМС США, названі на честь сержант-комендора Корпусу морської піхоти США Джона Бейзілона (), кавалера Медалі Пошани та Військово-морського хреста, який загинув під час Битвм за Іодзіму.

 USS Basilone (DD-824)  — ескадрений міноносець типу «Гірінг». На службі протягом 1949-1977 років. Потоплений як мішень 9 квітня 1982 року. 
 USS John Basilone (DDG-122) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Закладений у 2020 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни